Фрагозу:

 Фрагозу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Фрагозу, Аугусту Тасу (1869—1945) — бразильский военный и государственный деятель, глава военной хунты.
 Фрагозу Кармона, Антониу Ошкар де (1869—1951) — португальский военный и политический деятель, маршал Португалии.